Карпищево — название населённых пунктов:

Россия 
 Карпищево — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Карпищево — деревня в Заокском районе Тульской области.